Micromaldane är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Mesnil 1897. Micromaldane ingår i familjen Maldanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Micromaldane